Ramshyttan kan syfta på:

Ramshyttan, Ramsberg – den ursprungliga hyttan i Ramsbergs socken
Ramshyttan, Örebro kommun – en by i Kilsbergen, Kils socken, inom Örebro kommun